Greczany () – rejon miasta Chmielnickiego (dawnego Płoskirowa) ze stacją kolejową o tej samej nazwie. Dawniej oddzielna wieś. Wielu Polaków ze wsi w roku 1936 wywieziono do Kazachstanu, gdzie założyli wioskę Tajynsza. Około roku 1937 funkcjonariusze NKWD dokonali w Greczanach masowej zbrodni (por: operacja polska NKWD).

W roku 2010 Rada miasta Chmielnicki z inicjatywy miejscowych Polaków zmieniła nazwę jednej z ulic Hreczan z „Moiseja Urickiego” na „Lecha Kaczyńskiego”.

Przypisy 

Chmielnicki